5-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил с 26 июля — 2 августа 1975 года в четырёх городах ФРГ (Мюнхене, Штутгарте, Оснабрюке, Гизене) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул в 5-й раз подряд выиграла молодёжная сборная СССР.

Команды-участницы 
 ФРГ (команда страны-организатора), Бельгия, Болгария, ГДР, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, СССР, Франция, Чехословакия, Югославия.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 3 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. В финальной группе команды играли с учётом матчей между собой на предварительной стадии.

По такой же системе итоговые 7—12-е места разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа 1 
Штутгарт

26 июля
 Болгария — Румыния 3:0 (15:3, 15:5, 15:0); ФРГ — Франция 3:0 (15:10, 15:7, 15:8).

27 июля
 Румыния — Франция 3:0 (15:5, 15:11, 15:9); Болгария — ФРГ 3:1 (15:13, 13:15, 15:4, 15:8).

28 июля
 Болгария — Франция 3:0 (15:10, 15:7, 15:8); ФРГ — Румыния 3:1 (15:6, 15:11, 12:15, 15:12).

Группа 2 
Оснабрюк

26 июля
 СССР — Югославия 3:0 (15:12, 16:14, 15:7); ГДР — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:7, 15:4).

27 июля
 ГДР — Югославия 3:1 (15:0, 15:11, 14:16, 15:11); СССР — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:3, 15:3).

28 июля
 Югославия — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:12, 15:9); СССР — ГДР 3:1 (7:15, 15:5, 15:12, 15:11).

Группа 3 
Гизен

26 июля
 Чехословакия — Италия 3:0 (15:11, 15:3, 15:3); Польша — Бельгия 3:0 (15:3, 15:2, 15:13).

27 июля
 Италия — Бельгия 3:0 (15:6, 15:6, 15:7); Чехословакия — Польша 3:2 (15:11, 7:15, 15:12, 6:15, 15:10).

28 июля
 Чехословакия — Бельгия 3:0 (15:6, 15:13, 15:7); Польша — Италия 3:1 (15:6, 15:8, 10:15, 15:13).

Классификационный раунд за 7—12 места 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

30 июля
 Югославия — Бельгия 3:0 (15:3, 15:6, 15:10); Италия — Румыния 3:0 (15:9, 15:12, 15:12); Нидерланды — Франция 3:0 (15:3, 15:11, 15:10).

31 июля
 Югославия — Румыния 3:2 (15:6, 13:15, 8:15, 15:4, 15:3); Италия — Франция 3:0 (15:6, 15:9, 15:13); Нидерланды — Бельгия 3:0 (16:14, 15:6, 15:10).

1 августа
 Югославия — Италия 3:0 (15:9, 19:17, 15:7); Бельгия — Франция 3:0 (15:11, 15:8, 15:4); Румыния — Нидерланды 3:1 (15:10, 14:16, 15:4, 15:11).

2 августа
 Югославия — Франция 3:0 (15:2, 15:11, 15:3); Италия — Нидерланды 3:2 (15:9, 13:15, 15:7, 16:18, 15:7); Румыния — Бельгия 3:0 (15:6, 15:3, 15:8).

Финальный этап 
Мюнхен
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

30 июля
 ГДР — Чехословакия 3:0 (15:11, 15:6, 15:9); Болгария — Польша 3:0 (15:7, 15:13, 15:12); СССР — ФРГ 3:0 (15:3, 15:13, 15:3).

31 июля
 Чехословакия — Болгария 3:2 (9:15, 15:9, 4:15, 15:3, 17:15); ГДР — ФРГ 3:0 (15:4, 15:4, 15:1); СССР — Польша 3:0 (15:6, 15:1, 15:7).

1 августа
 Болгария — ГДР 3:1 (15:9, 6:15, 15:11, 15:3); ФРГ — Польша 3:0 (15:11, 17:15, 15:12); Чехословакия — СССР 3:1 (16:18, 15:5, 15:6, 15:8).

2 августа
 Чехословакия — ФРГ 3:0 (15:11, 15:6, 15:10); ГДР — Польша 3:0 (15:8, 15:5, 15:4); СССР — Болгария 3:0 (15:10, 15:11, 15:5).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  СССР: В.Берзиня, В.Булаенко, Н.Васичкина, Л.Веретёлкина, Наталья Жалнина, Л.Копыленко, Наталья Коростылёва, Л.Лепилина, Марина Миловидова, Галина Мячина, Елена Петрунина, Л.Погодина, Е.Потапова. Главный тренер — Виктор Тюрин.

  Чехословакия.

  ГДР.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

1975
1975 год в волейболе
Чемпионаты Европы в ФРГ